

Christodule, Christodulus ou Christodoulos, du grec  (litt. « serviteur du Christ »), est un nom propre qui peut désigner :

Saints chrétiens
 Christodule et Christodulie, martyrs morts par le glaive ; fêtés le 
 Christodule l'Éthiopien (), martyr à Corfou ; fêté le 
 Christodoulos de Patmos († 1093), dit le Thaumaturge, fondateur en 1088 du monastère Saint-Jean-le-Théologien sur l'île de Patmos ; fêté le 
 Christodule de Cassandra († 1777), apprenti tailleur, martyr à Thessalonique par la main des Musulmans ; fêté localement le

Ecclésiastiques
 Christodule d'Alexandrie, patriarche orthodoxe d'Alexandrie de 907 à 932
 Christodolos d'Alexandrie, patriarche copte d'Alexandrie de 1047 à 1077
 Christodule  d'Athènes (1939-2008), archevêque orthodoxe d'Athènes et de toute la Grèce de 1998 à sa mort

Autres 
 Christodulus,  (amiral) du royaume normand de Sicile entre 1107 et 1127

Prénom 
 Christodoulos Tsigantes (1897-1970), général grec
 Christodoulos Pashiardis (né en 1945) homme politique chypriote

Références

Prénom grec